Рукавишников — русская фамилия. Происхождение фамилии от рукавишник — мастер, изготавливающий рукавицы.

 Рукавишников, Александр Иулианович (род. 1950) — советский и российский скульптор.
 Рукавишников, Андрей Владимирович (род. 1971) — российский маркетолог.
 Рукавишников, Василий Иванович (1872—1916) — российский дипломат, секретарь посольства в Риме.
 Рукавишников, Виктор Степанович (род. 1949) — советский и российский учёный в области медицины труда.
 Рукавишников, Владимир Олегович (род. 1947) — российский социолог.
 Рукавишников, Григорий Михайлович (1788—1836) — российский купец III гильдии, основатель нижегородской династии Рукавишниковых.
 Рукавишников, Евгений Николаевич (род. 1930) — советский скульптор.
 
 Рукавишников, Иулиан Митрофанович (1922—2000) — советский скульптор.
 Рукавишников, Константин Васильевич (1850—1915) — российский государственный деятель, московский городской голова.
 Рукавишников, Михаил Григорьевич (1811—1874) — российский купец I гильдии, сын основателя нижегородской династии Рукавишниковых.
 
 Рукавишников, Роман Владимирович (род. 1992) — российский хоккеист.
 Рукавишников, Сергей Михайлович (1852—1914) — российский купец, внук основателя нижегородской династии Рукавишниковых.
 
 Рукавишников, Филипп Александрович (род. 1974) — российский скульптор.
 Филарет (Рукавишников) (ум. 1764) — архимандрит Нижегородского Печерского монастыря Нижегородской епархии РПЦ.

 Рукавишникова, Ирина Валерьевна (род. 1973) — российский политик, член Совета Федерации.

Двойные фамилии 
 Кашина-Рукавишникова, Светлана Александровна (род. 1970) — российская певица, солистка группы «Комбинация».

См. также 
 Рукавишниковы — московская купеческая династия, позже — дворянский род.
 Нижегородские Рукавишниковы — нижегородская купеческая династия.

Примечания